Pride — второй студийный альбом американской хард-рок-группы White Lion, выпущенный 21 июня 1987 года на Atlantic Records. Диск содержит два хит-сингла, вошедших в Топ-10 Billboard Hot 100: песню «Wait» и балладу «When the Children Cry». Альбом достиг 11 позиции в чарте Billboard 200 и продержался в верхней двадцатке чарта целый год.
В США было продано более двух миллионов экземпляров альбома.

Обзор 
Вскоре после выпуска в Америке дебютного альбома White Lion «Fight to Survive», лейбл Grand Slam Records был объявлен банкротом и группа осталась без контракта.

В начале 1987 года группа подписала контракт с Atlantic Records и вскоре отправилась в голливудскую студию Amigo Studios для записи второго альбома. Рекорд-сессии продолжались с марта по апрель 1987 года. В роли продюсера выступил Майкл Вэйдженер, а все песни теперь писались Майком Трампом и Вито Братта.

Первым синглом с грядущего альбома стала песня «Wait», выпущенная 1 июня 1987 года, но достигшая чартов лишь семь месяцев спустя, когда в январе 1988 года клип на неё получил широкую ротацию на MTV, а сингл достиг 8 строчки в чарте Billboard Hot 100.

Альбом, получивший название «Pride», был выпущен 21 июня 1987 года.

В августе 1988 года, больше чем через год после релиза альбома, увидел свет второй сингл «Tell Me», достигший 58 позиции в чарте Billboard Hot 100 и 25 позиции в чарте Mainstream Rock.

Третьим синглом с альбома стала пауэр-баллада «When the Children Cry», достигшая 3-ей позиции в «горячей сотне» Billboard и получившая мощную ротацию на MTV.

К тому времени альбом достиг 11 позиции в чарте Billboard 200 и продержался в верхней 20-ке чарта целый год.

В одних только Штатах было продано более двух миллионов копий «Pride», что обеспечило альбому дважды платиновый статус.
В дополнение к этому, Вито Братта был признан и награждён за свои инструментальные таланты премией «Best New Guitarist» от журналов «Guitar World» и «Guitar for the Practicing Musician».

Тур 
Тур в поддержку альбома стартовал в июле 1987 года с выступления, на котором White Lion разогревали Frehley’s Comet — новый проект бывшего гитариста Kiss Эйса Фрэйли. Следующие полтора года группа провела в непрерывных выступлениях на разогреве у Aerosmith, Оззи Осборн и Kiss в декабре 1987 года.

В январе 1988 года White Lion открывали шоу AC/DC, во время их американского тура в поддержку альбома «Blow Up Your Video». Окончание тура было отмечено разогревом для христианской рок-группы Stryper летом 1988 года.

Пока White Lion сопровождали в туре AC/DC, сингл «Wait» достиг чартов, а клип на него получил регулярную ротацию на MTV.
В феврале 1988 года, в качестве разогревающей группы перед AC/DC, White Lion сыграли шоу в нью-йоркском клубе Ritz. Это выступление было заснято и позже показано на MTV.

Весной 1989 года тур в поддержку «Pride» был завершён. Но, вместо того чтобы взять небольшой перерыв, группа вплотную принялась за работу над следующим альбомом.

Список композиций 
 Все песни написаны Майком Трампом и Вито Братта.
 «Hungry» — 3:55
 «Lonely Nights» — 4:11
 «Don’t Give Up» — 3:15
 «Sweet Little Loving» — 4:02
 «Lady of the Valley» — 6:35
 «Wait» — 4:00
 «All You Need is Rock 'n' Roll» — 5:14
 «Tell Me» — 4:28
 «All Join Our Hands» — 4:11
 «When the Children Cry» — 4:18

В записи участвовали 
 Майк Трамп — вокал
 Вито Братта — гитара
 Джеймс Ломенцо — бас-гитара
 Грег ДиАнжело — ударные

Чарты

Альбом

Синглы 
 «Wait»/«Don’t Give Up»
 «Tell Me»/«All Join Our Hands»
 «When the Children Cry»/«Lady of the Valley»
 «All You Need is Rock 'n' Roll»

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы White Lion
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний